Michigans guvernör (Governor of Michigan) är den främste utövaren av verkställande makt samt det högsta offentliga ämbetet i den amerikanska delstaten Michigan.

Det första guvernörsvalet förrättades redan i oktober 1835, men Michigan upptogs först som delstat i Amerikas Förenta Stater först den 26 januari 1837.

Lista över guvernörer från 1837

Se även
Michigan
Demokratiska partiet
Republikanska partiet
Whigpartiet

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.michigan.gov/gov

 
Michigan